AUT kan syfta på 

 AUT – landskod för Österrike
 AUT – IATA:s kod för en flygplats i Atauro, Indonesien, se Atauro Airport 
 AUT – ICAO:s kod för flygbolaget Austral Lineas Aereas